Barbera est un nom propre qui peut désigner :

 Barbera, un cépage d'Italie. 

 La famille Barbera, nobles de Venise apparus après 1682 ;
 Alberto Barbera (né en 1950 à Biella, au Piémont), critique de cinéma italien ; 
 Alexandre Barbera-Ivanoff (1973-), artiste peintre français dont le grand-père maternel est Serge Ivanoff ;
 Jean Barbera (date de naissance inconnue), animateur de télévision belge ;
 Joseph Barbera (1911 - 2006), scénariste et producteur de dessins animés :
 Hanna-Barbera Productions, société productrice de dessins animés ;
 Myriam Barbera, (née en 1939 à Béziers), femme politique française, membre du PCF ;
 Salvatore La Barbera, mafieux sicilien
 , (Palerme, 1920 – Palerme, 2002), dirigeant sportif italien ; 
 Stade Renzo-Barbera (Stadio Renzo Barbera), un stade italien.